Füstös László (1912–?) labdarúgó
 Füstös László (1949) Erdei Ferenc-díjas szociológus